Рясинка:
 Рясинка (река) — река в Тверской области России, левый приток реки Тудовки.
 Рясинка (село) — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана.